

Patronyme 

 Ahmed Ben Ahmed (1989-), rappeur tunisien ;
 Aïcha Ben Ahmed (1989-), actrice tunisienne ;
 Ali ben Ahmed (1764?-1818), dey d'Alger ;
 Chiheb Ben Ahmed (1966-2022), ingénieur et homme politique tunisien ;
 Fouad Ben Ahmed (né en 1976), militant associatif français ;
 Hichem Ben Ahmed (né en 1968), homme politique tunisien ;
 Jonas Ben Ahmed (1991-), acteur français.

Toponymes 

 Ben Ahmed (en arabe : بن احمد), ville du Maroc.